Национальный чемпионат I 1932/1933 () — 30-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1932/1933
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1932 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1933 году